Морф, Генрих (1818—1899) — швейцарский учёный-педагог.
  — швейцарский лингвист, филолог и литературовед.